19-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 26 по 29 сентября 1991 года в двух городах Бразилии (Озаску и Сан-Паулу) с участием 4 национальных сборных команд (финальный турнир). Чемпионский титул в 8-й раз в своей истории выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
 Бразилия — страна-организатор;
 Перу — победитель предыдущего чемпионата;
 Аргентина, Колумбия — по итогам квалификации.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл с 21 по 25 сентября 1991 года в Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия). Участники — Аргентина, Боливия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Уругвай, Чили.

Предварительный раунд 
 Группа А

 21 сентября: Колумбия — Аргентина 3:2 (13:15, 15:6, 9:15, 15:8, 15:11).
 22 сентября: Аргентина — Чили 3:0 (15:7, 15:9, 15:7).
 23 сентября: Колумбия — Чили 3:0 (15:6, 15:5, 15:6).

 Группа В 

 21 сентября: Уругвай — Боливия 3:0 (15:11, 15:1, 15:5); Венесуэла — Парагвай 3:0 (15:4, 15:13, 15:8).
 22 сентября: Парагвай — Боливия 3:0 (15:11, 15:7, 15:9); Венесуэла — Уругвай 3:1 (17:15, 15:8, 6:15, 15:7).
 23 сентября: Венесуэла — Боливия 3:0 (15:2, 15:1, 15:3); Парагвай — Уругвай 3:0 (15:7, 15:5, 15:3).

Плей-офф 
 Полуфинал за 1—4 места. 24 сентября. Колумбия — Парагвай 3:0 (15:7, 15:9, 15:6); Аргентина — Венесуэла 3:1 (6:15, 15:9, 15:13, 15:9).
 Полуфинал за 5—7 места. 24 сентября. Чили — Боливия 3:-.
 Матч за 5-е место. 25 сентября. Чили — Уругвай 3:1 (15:11, 15:2, 16:17, 15:5).
 Матч за 3-е место. 25 сентября. Венесуэла — Парагвай 3:2 (15:5, 5:15, 15:7, 12:15, 15:5).
 Финал. 25 сентября. Колумбия — Аргентина 3:1 (15:1, 10:15, 15:4, 15:10).

Итог 
Расстановка мест: 1. Колумбия, 2. Аргентина, 3. Венесуэла, 4. Парагвай, 5. Чили, 6. Уругвай, 7. Боливия.
 
По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили две лучшие команды — Колумбия и Аргентина.

Система проведения чемпионата 
4 команды-участницы на предварительном этапе провели однокруговой турнир. Две лучшие команды в финальном матче разыграли чемпионский титул.

Предварительный этап 

 26 сентября: Бразилия — Колумбия 3:0 (15:0, 15:3, 15:0); Перу — Аргентина 3:0 (15:5, 15:2, 15:1).
 27 сентября: Бразилия — Перу 3:0 (15:6, 15:7, 15:9); Колумбия — Аргентина 3:1 (11:15, 17:15, 15:6, 15:10).
 28 сентября: Бразилия — Аргентина 3:0 (15:0, 15:3, 15:4); Перу — Колумбия 3:0 (15:5, 15:0, 15:2).

Финал 
29 сентября
 Бразилия — Перу 3:1 (15:5, 9:15, 17:15, 15:13)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Ана Мозер, Ана Ида Алварес, Кристина (Тина) Лопис, Ана Флавия Санглард, Силен Роча, Керли Пайва, Фернанда Вентурини, Хилма Калдейра, Лейла Баррос, Элия Рожерио ди Соуза (Фофан), Адриана Самуэл, Ана Лусия ди Камарго. Тренер — Вадсон Лима.

 : Роса Гарсия, Маргарита Дельгадо, Наталия Малага, Габриэла Перес, Денисе Фахардо, Мириам Галардо, Ракель Чумпитас, Джанет Васконселос, Диана Уриоль, Милагрос Камере, Джессика Техада, Сандра Родригес. Тренер — Пак Ман Бок.

 : Лаура Гарника, Наталия Гарсия, Сандра Кано, Исабель Сильва, Моника Фернандес, Маргарита Варгас, Клаудия Лебрун, Маргарита Алонсо, Глория Пелаэс, Моника Дуке, Ана Урибе, Глинис Валенсия. Тренер — Хорхе Горрити.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1991 год в волейболе